Moko steht für:

 Moko (Arkansas), eine Kleinstadt in Arkansas, USA 
 Moko (Gott), den Eidechsengott in der polynesischen Mythologie
 Moko (Spielwaren), eine Fürther Spielwarenfirma
 Moko (Geld), ein ehemals auch als Warengeld genutzter Kultgegenstand in Form einer sanduhrförmigen Bronzetrommel aus Indonesien 
 Moko, Kurzform für Mordkommission, eine Organisationseinheit der deutschen Kriminalpolizei
 Moko, das Felsen- oder Bergmeerschweinchen (Kerodon rupestris)
 Moko, ein Dorf in Osttimor, siehe Opa (Lolotoe)
 MOtorrad KOnstruktion, ein Motorrad-Rahmenhersteller aus der Schweiz 
 Tā moko, eine traditionelle Gesichts-Tätowierung der Māori in Neuseeland

Personen:
 José Moko Ekanga (* 1958), kongolesischer Ordensgeistlicher, Bischof von Idiofa